Finalen av Copa Libertadores 2011 avgjordes med två matcher mellan Boca Juniors (från Argentina) och Corinthians (från Brasilien) – en match på respektive lags hemmaplan.

Den första matchen spelades den 27 juni på La Bombonera i Argentina som slutade oavgjort, 1–1. Det andra mötet spelades på Estádio do Pacaembu i São Paulo. Emerson Sheik gjorde bägge målen för Corinthians i det andra mötet vilket gjorde att Corinthians tog sin första titel i Copa Libertadores.

Första matchen

Andra matchen

Referenser 

Copa Libertadores 2012
2012 i Brasilien
2012 i Argentina
Sport Club Corinthians Paulista
CA Boca Juniors